Die Schweizer Hochschulmeisterschaft im Handball 2015 ist die 14. Austragung des Schweizer Hochschulmeisterschaft der Männer. Die letzte SHM wurde 2004 ausgetragen.

Modus

Vorrunde 
Die Vorrunde besteht aus zwei Gruppen à 3 Mannschaften die im Modus «Jeder gegen Jeden» mit je einem Spiel um den Finalrundeneinzug spielten. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Tordifferenz.

Finalrunde 
Die zweiten der Gruppen spielten gegen die dritten das Viertelfinale.

Die Verlierer spielten das Spiel um Platz 5.

Die Gewinner der Viertelfinale spielten gegen die ersten der Vorrunde das Halbfinale.

Die beiden Verlierer der Halbfinale spielten das kleine Final und die Gewinner das Finale.

Vorrunde

Gruppe A

Rangliste

Spiele

Gruppe B

Rangliste

Spiele

Finalrunde

Übersicht

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Abschlussplatzierungen 

 Der erste Platz berechtigt zur Teilnahme an der Handball bei den European Universities Games 2016.

Weblinks 
 Webseite

Einzelnachweise 

2015
Handballveranstaltung 2015
Sportveranstaltung in Bern